Живецке () — польское водохранилище (искусственное озеро), которое расположено на реке Сола около Живца, на границе Живецкой впадины и горного хребта Малые Бескиды. Образовано в 1966 году путём затопления нескольких деревень: Зажече, Тресна, Задзеле и Стары-Живец.

Водохранилище Живецке появилось благодаря строительству плотины на реке Сола. Её длина составляет 310 м, высота 39 м над уровнем моря, построена в 41,9 км от реки (район водосбора Солы по профилю в Тресне составляет 1036,6 км²).

Характеристика 
Основные морфометрические параметры водохранилища таковы:
 Общий объём — 94,6 млн м³
 Мёртвый объём пласта — 3,2 млн м³
 Постоянный объём наводнения — 23,1 млн м³
 Компенсационный объём — 67,7 млн м³
 Максимальный уровень плотин — 344,86 м над уровнем моря
 Нормальный уровень плотин — 342,56 м над уровнем моря
 Минимальный уровень плотин — 320,94 м над уровнем моря

При нормальном уровне воды параметры водохранилища таковы:
 Максимальная длина — 6,6 км
 Средняя длина — 6,25 км
 Длина береговой линии — 33,7 км
 Максимальная ширина — 3,1 км
 Ширина в центральной части — 2,5 км
 Средняя ширина — 1,51 км
 Максимальная глубина — 26,8 м
 Средняя глубина — 8,6 км

Использование 
Плотина является частью ГЭС мощностью 21 МВт. В настоящее время водохранилище используется не только для выработки электроэнергии, защиты от наводнений и регулирования притоков Верхней Вислы, но и в туристических целях. Водохранилище систематически заполняется илом при помощи речных насосов, и материалом, который поступает из абразива берегов. Предполагается, что в течение 70 лет с момента постройки объём уменьшится примерно на 50 %. В 2015 году из-за засухи уровень воды снизился на 2 метра, что позволило значительно лучше разглядеть и исследовать дно.

Известные события 
 Ежегодно в августе на водохранилище проводится регата в памяти Адама Банашека.
 15 ноября 1978 года около водохранилища произошла . В 5 часов утра два автобуса Autosan H9 и Autosan H09, которые везли шахтёров на шахту по добыче каменного угля «Бжешче», сорвались и упали в воды водохранилища Живецке с высоты 18 м. Погибло 30 человек, 9 чудом спаслись. О трагедии напоминает мемориальная доска на мосту.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Бассейн Вислы
Водохранилища Польши
Водные объекты Силезского воеводства